Nonoai - Município brasileiro do Rio Grande do Sul
Nonoai (Porto Alegre) - bairro de Porto Alegre
Nonoai (Santa Maria) - bairro de Santa Maria

Desambiguação